GEOTOP un centre de recherche.
 Geotop, un magazine des sciences de la terre.